Les Caniformes (Caniformia) sont le sous-ordre des carnivores contenant la famille des canidés. Anatomiquement, la bulle tympanique (ou bulbe tympanique) des Caniformes est formée d'une chambre unique ou est divisée par un pseudoseptum, par opposition aux Féliformes dont la bulle tympanique est divisée par un vrai septum tympanique. Il s'agit d'un groupe de mammifères particulièrement bien adaptés à la vie aquatique, plusieurs familles étant entièrement revenues à la vie marine tandis que presque toutes les autres comportent des espèces amphibies.

Classification

Liste des familles actuelles 
Familles actuelles, selon  et :
 les Ailuridae Gray, 1843 - le Panda roux
 les Canidae Fischer, 1817 - les chiens, loups…
 les Mephitidae Bonaparte, 1845 - les mouffettes
 les Mustelidae Fischer, 1817 - les loutres, furets, putois…
 les Odobenidae Allen, 1880 - le Morse…
 les Otariidae Gray, 1825 - les otaries…
 les Phocidae Gray, 1821 - les phoques…
 les Procyonidae Gray, 1825 - les ratons laveurs…
 les Ursidae Fischer de Waldheim, 1817 - les ours

Liste des taxons éteints
Selon :
 famille †Amphicyonidae Haeckel, 1886
 famille †Desmatophocidae Condon, 1906
 famille †Enaliarctidae Tedford, 1976
 genre †Lycophocyon
 genre †Palaearctonyx 
 genre †Procynodictis

Systématique 
Les trois familles que sont les otariidés (otaries…), les  odobénidés (morses…) et les phocidés (phoques…) sont souvent regroupées au sein du sous-ordre des Pinnipèdes. Ce sous-ordre est aujourd'hui parfois considéré comme obsolète, mais certains auteurs ont maintenu l'existence de Pinnipedia avec le rang de super-famille au sein du sous-ordre des Caniformia. Une étude de biologie moléculaire de 2005 va dans ce sens, en défendant l'hypothèse selon laquelle les Pinnipèdes descendent bien d'un ancêtre commun qui leur est propre (taxon monophylétique), et qu'ils ne partagent pas avec d'autre familles de Caniformia. Cette étude écarte l'hypothèse parfois avancée selon laquelle les phoques (phocidés) seraient apparentés aux loutres, quand les autres Pinnipèdes le seraient plutôt aux ours. L'étude tranche en faveur de l'hypothèse selon laquelle tous les Pinnipèdes seraient bien membres d'un taxon monophylétique (ici une super-famille), surtout apparentée aux Ursidés, au sein du sous-ordre des Caniformia. La taxinomie des Caniformia est donc encore susceptible de discussion et d'évolution.

Phylogénie 

Arbre phylogénique des familles actuelles et éteintes :

Voir aussi 
 Carnivora (classification phylogénétique)

Liens externes

Notes et références